Кордильєра-Оксиденталь ( — «західний хребет», інколи вживається назва «Західна Кордильєра») — назва кількох хребтів або масивів, розташованих на заході материнського гірського масиву, зазвичай Андів:

 Кордильєра-Оксиденталь (Колумбія)
 Кордильєра-Оксиденталь (Еквадор)
 Кордильєра-Оксиденталь (Перу)
 Кордильєра-Оксиденталь (Болівія)